Magleby Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Magleby Sogn (Langeland Kommune)
 Magleby Sogn (Slagelse Kommune)
 Magleby Sogn (Vordingborg Kommune)
 Magleby Stevns Sogn in der Stevns Kommune